Wirbelsäulenverkrümmung steht für folgende Krankheitsbilder:
 Kyphose
 Lordose
 Scheuermann-Krankheit
 Skoliose
 muskulärer Schiefhals, siehe Torticollis